Alban Goodier (1869-1939), prêtre jésuite anglais, écrivain, archevêque de Bombay ;
 David Goodier (né en 1954), musicien britannique, bassiste de rock ;
 James N. Goodier (1905-1969), professeur de mécanique appliquée, spécialiste de l'élasticité et de la déformation du plastique ;
  (1885-1961), pionnier américain de l'aviation, lieutenant colonel.